Stati Uniti d'America
Lone Oak – città della Contea di Meriwether, Georgia
Lone Oak – città della Contea di McCracken, Kentucky
Lone Oak – città della Contea di Hunt, Texas